Mohács beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Mohács
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Mohács
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Mohács